Martin Hinterstocker ist der Name folgender Personen:

* Martin Hinterstocker senior (* 1954), deutscher Eishockeyspieler und -trainer
 Martin Hinterstocker junior (* 1983), deutscher Eishockeyspieler
 Martin Hinterstocker (Eishockeyspieler, 1989) (* 1989), deutscher Eishockeyspieler